Ованнися́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Ованнисян, Амаяк Константинович (род. 1960) — армянский государственный деятель.
 Ованнисян, Арам Мартунович (род. 1963) — депутат армянского парламента.
 Ованнисян, Арцрун Карапетович (род. 1980) — пресс-секретарь министра обороны Республики Армении, военный эксперт — аналитик.
 Ованнисян, Арег Суренович (род. 1965) — армянский дипломат.
 Ованнисян, Армен Левонович (1994—2014) — младший сержант Армии Обороны непризнанной НКР.
 Ованнисян, Арменуи Робертовна (род. 1965) — армянский государственный деятель.
 Ованнисян, Арпат Санджанович (род. 1944) — первый ректор Арцахского университета.
 Ованнисян, Ваган Эдуардович (1956—2014) — армянский государственный деятель.
 Ованнисян, Ваня Вагикович (род. 1955) — депутат армянского парламента.
 Ованнисян, Грайр Аветисович (род. 1931) — армянский политический и государственный деятель.
 Ованнисян, Дикран (род. 1950) — сирийско-армянский певец, исполняющий преимущественно патриотические и народные песни.
 Ованнисян, Карен Гарегинович (род. 1957) — советский и российский артист эстрады, киноактёр и пародист, конферансье. Заслуженный артист России.
 Ованнисян, Мхер (род. 1978) — бельгийский шахматист, гроссмейстер (2018), тренер.
 Ованнисян, Ованес Сергоевич (род. 1952) — армянский политический деятель, лидер партии «Либерально-прогрессивная».
 Ованнисян, Раффи Ричардович (род. 1959) — армянский политический деятель, лидер партии «Наследие».
 Ованнисян, Ричард (род. 1932) — американский историк.
 Ованнисян, Саркис Беникович (род. 1958) — армянский государственный деятель.
 Ованнисян, Седрак Мнацаканович (род. 1961) — губернатор Армавирского марза.
 Ованнисян, Хорен Георгиевич (род. 1955) — футболист, полузащитник. Мастер спорта международного класса.

См. также 
 
 
 
 
 Тер-Оганесян